Il singolare del torneo di tennis DFS Classic 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Rosalyn Fairbank 6–2, 6–1.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Tracy Austin (terzo turno, ritiro)
  Sylvia Hanika (secondo turno)
  Barbara Potter (secondo turno)
  Billie Jean King (Campionessa)
  Sue Barker (terzo turno)
  Kathy Jordan (terzo turno)
  Betsy Nagelsen (semifinali)
  Ann Kiyomura (semifinali)

 Leslie Allen (quarti di finale)
 Jo Durie (quarti di finale)
 Yvonne Vermaak (terzo turno)
 Wendy White (secondo turno)
 Sharon Walsh (primo turno)
 Evonne Goolagong (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1982